Budeč je název více míst v České republice:

 Budeč (hradiště) – přemyslovské hradiště v katastrálním území Kováry obce Zákolany v okrese Kladno
 Budeč (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Budeč (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Budeč (hrad)
 Budeč (Úněšov) – vesnice v obci Úněšov v okrese Plzeň-sever
 Budeč (Hněvkovice) – část obce Hněvkovice v okrese Havlíčkův Brod
Jiné:
 Budeč (kolej) – univerzitní kolej v Praze
 Budeč (škola) – soukromé učiliště založené Karlem Slavojem Amerlingem
 Učitelská Budeč, též Jednota učitelská Budeč – učitelské spolky vznikající v 19. století

Externí odkazy